Damage Done — шостий студійний альбом мелодік дез колективу Dark Tranquillity. Виданий лейблом Century Media Records 22 липня 2002-го.

Список пісень

Примітки

Посилання 
 «Damage Done» в Encyclopaedia Metallum 

Альбоми Dark Tranquillity
Англомовні музичні альбоми
Альбоми дез-металу